Драсов може бити:

 Драсов (Брно-околина), варошица у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Драсов (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република